AASM peut désigner :
 AASM, un kit développé par Sagem Défense Sécurité s'adaptant sur n'importe quel type de bombe ;
 AASM, société informatique spécialisée dans le développement de logiciels médicaux.

Homonymie d'acronyme